Laneuville (België), een dorpje in Sainte-Marie-Chevigny, een deelgemeente van de Belgische gemeente Libramont-Chevigny

ten minste in enkele samenstellingen:
Laneuville-au-Pont, Haute-Marne 
Laneuville-au-Rupt, Meuse 
Laneuville-sur-Meuse,  Meuse
ook: 
gemeenten met de naam La Neuville